Мара́нта тростникови́дная, также арроуру́т настоя́щий, арроурут вест-и́ндский, аррорут () — мелкий кустарник рода Маранта семейства , произрастающий в дождевых лесах Южной Америки.

Ботаническое описание 
В высоту достигает около метра.

Корневища имеют веретенообразные клубневидные утолщения.

Листья опушённые темно-зелёного цвета, яйцевидно-ланцетной формы, заострены.

Цветки белого цвета.

Хозяйственное значение и применение 
В культуре декоративное комнатное растение.

В клубнях растения содержится около 25 % крахмала, в варёном виде употребляются в пищу. Из корневища получают муку, называемую «аррорут».

Примечания

Литература 
 
 

Марантовые
Флора Южной Америки
Овощи